

Toponímia 
 Ilha das Flores (Açores) - ilha do Grupo Ocidental do arquipélago dos Açores
 Ilha das Flores (Sergipe) - município brasileiro
 Ilha das Flores (Rio de Janeiro) - ilha na baía de Guanabara
 Ilha das Flores (Porto Alegre), uma das 16 ilhas que formam o bairro Arquipélago
 Flores (Indonésia) - ilha do arquipélago indonésio de Sunda
 Flores Island -  ilha do Canadá, na Columbia Britânica

Outros 
 Ilha das Flores (curta-metragem) - dirigido pelo cineasta Jorge Furtado

Desambiguação